Industribana kan syfta på:
Industrijärnväg – en större industris järnvägsspår
Kapillärnät (järnväg) – den yttersta förgreningen av järnvägssystemet

Se även
Bibana – en järnväg som ansluter till en stambana